Nikolái Tíjonov puede referirse a:

 Nikolái Aleksándrovich Tíjonov (1905-1997), político soviético. 
 Nikolái Semiónovich Tíjonov (1896-1979), escritor ruso.
Nikolái Vladimírovich Tijonov, cosmonauta ruso.